Тепезинтла има више значења:

 Тепезинтла, Папатлатла (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепезинтла (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепезинтла (Уизилан де Сердан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тепезинтла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепезинтла (Тепезинтла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепезинтла (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепезинтла (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепезинтла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепезинтла (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепезинтла (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепезинтла (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепезинтла (Сан Хуан Уакзинко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тепезинтла (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепезинтла (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепезинтла (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепезинтла (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепезинтла (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Тепезинтла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепезинтла (Тепезинтла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику